Девичьи Горки — село в Вольском районе Саратовской области Российской Федерации, входит в состав населённых пунктов Терсинского муниципального образования.

География 
Девичьи Горки располагаются в северо-восточной части Вольского района, в 24 километрах от города Вольска и в 160 километрах от города Саратова. Село находится на правом высоком берегу реки Волга.

История 
Основано село в XVII веке крестьянами -старообрядцами. Вначале они были свободными, однако во времена правления Екатерины II их закрепостили. 

Не ранее 1912 года на территории села построен Храм. В годы советской власти 28 января 1930 года Постановлением заседания Президиума Нижне-Волжского Краевого Исполкома Советов РКиК депутатов было утверждено представление о закрытии и ликвидации храма. Здание было передано под школу. 

С историей села связано имя Ивана Михайловича Днепровского (отец Иоанн), который в 1908 году стал законоучителем в одноклассном училище Министерства народного просвещения в селе Девичьи Горки. 17 июля 2002 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о прославлении в лике святых иерея Иоанна Днепровского.

Население

Уличная сеть 
В границах села расположены пять улиц:
 Дачная улица
 Колхозная улица
 Молодежная улица
 Набережная улица
 Озерная улица

Кроме того, здесь размещена территория СНТ "Сокол".

Примечания 

Населённые пункты Вольского района